Детские игры — игры, в которые играют дети. Также может означать:

 «Детские игры» — картина нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего (1560).
 «» — сборник из 12 пьес для фортепиано в 4 руки Жоржа Бизе (op. 22, ).
 «Детские игры» — балет Леонида Мясина на музыку Жоржа Бизе (Монте-Карло, 1932).
 «Детские игры» — американская франшиза ужасов.

См. также 
 
 Международные детские игры
 Всемирные детские игры победителей
 Детские сексуальные игры
 Взрослые игры